Costaceae є родиною пантропічних однодольних. Він належить до порядку Zingiberales. Сім родів Costaceae разом містять близько 143 відомих видів. Вони є рідними для тропічного клімату Азії, Африки, Центральної Америки та Південної Америки.

Таксономія

Примітки 

Родини рослин
Імбироцвіті